Ринкон дел Торо има више значења:

 Ринкон дел Торо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ринкон дел Торо (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику